Польная () — село, Польнянский сельский совет,
Волчанский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321686001. Население по переписи 2001 года составляет 226 (96/130 м/ж) человек.

Является административным центром Польнянского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Украинское.

Географическое положение 
Село Польная находится на левом берегу реки Польная, выше по течению примыкает село Шевченково, ниже по течению в 2-х км — сёла Сосновый Бор и Лосевка, на противоположном берегу находится село Украинское.

История 
 1675 — дата основания слободы.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Польной было 186 дворов и сельсовет.
 При СССР и по 1993 год в селе действовали колхоз "Заря коммунизма" с тремя бригадами, Дом животноводов, амбулатория, магазин, сельсовет, школа.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.
 Польнянский фельдшерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронены павших 42 воина.
 Памятник воинам-односельчанам. 1941—1945 гг.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района